Lilioideae — підродина квіткових рослин у родині лілієвих (Liliales). Містить 2 триби й понад 600 видів. Представники підродини поширені у Північній Африці, Євразії й Північній Америці.

Опис 
Це багаторічні трав'янисті рослини переважно цибулинні (Lilieae) але можуть бути кореневищними (Medeoleae). Стебла нерозгалужені, листя з паралельним жилкуванням. Квіти великі.

Кладограма

Посилання 

 
 

Підродини рослин